Isen (Beieren), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Isen (Kagoshima), een gemeente in de Japanse prefectuur Kagoshima
Isen (Midden-aarde), een rivier uit het boek "In de Ban van de Ring" van J.R.R. Tolkien
Isen (rivier), een rivier in Beieren